Klimatia (griech. Κληματιά) steht für:
 Klimatia (Voria Kerkyra), ein Ort auf der Insel Korfu
 Klimatia (Ioannina), ein Ort in der Präfektur Ioannina